Gottfrid Kallstenius kan syfta på

* Gottfrid Kallstenius (konstnär) (1861–1942), svensk konstnär
 Gottfrid Kallstenius (filolog) (1873–1942), svensk filolog